wrota – rodzaj przełęczy, np. Wrota Chałubińskiego
 wrota – zamknięcie przelotu bramy
 Wrota – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Wrota – żleb opadający z południowych stoków poniżej Pośredniego Goryczkowego Wierchu do Doliny Cichej w słowackich Tatrach Zachodnich